L'expression cathédrale Saint-Louis peut désigner :

 la cathédrale Saint-Louis de Plovdiv.

 la cathédrale Saint-Louis de Saint-Louis ;
 l'ancienne cathédrale Saint-Louis-Roi-de-France de Saint-Louis ;
 la cathédrale Saint-Louis de La Nouvelle-Orléans.

 la cathédrale Saint-Louis de Blois ;
 la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France ;
 la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle ;
 la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides du diocèse aux Armées à Paris ;
 la cathédrale Saint-Louis de Versailles.

 la cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil.

 la cathédrale Saint-Louis-Roi-de-France de Jérémie ;

 la cathédrale Saint-Louis d'Haïfa.

 la cathédrale Saint-Louis de Beyrouth.

 la cathédrale Saint-Louis de Port-Louis.

 la cathédrale Saint-Louis de San Luis Potosí.

 la cathédrale Saint-Louis de Nkayi.

 la cathédrale Saint-Louis de Saint-Louis-du-Sénégal.

 la cathédrale Saint-Louis de Carthage.

Voir aussi 

 
 

Louis
~